3 miejscowości w Polsce:
 Folus – nieoficjalna część wsi Rzetnia w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno
 Folus – nieoficjalna część wsi Niwiska w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
 Folus – nieoficjalny przysiółek wsi Wierzchy Kluckie w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki

Zobacz też 
 Folusz

Przypisy